Het lustige kapoentje (stripverhaal), een verhaal uit uit de Belgische stripreeks De avonturen van Urbanus
Het lustige kapoentje (film), een animatiefilm gebaseerd op bovenstaand stripverhaal

Zie ook 
De Lustige Kapoentjes, een Belgische stripreeks